Drew puede referirse a:
 Drew, personaje de Pokémon.
 Drew, localidad del estado estadounidense de Misisipi.
 Condado de Drew, en Arkansas, Estados Unidos.